Naute (homonyme), à l'origine nom commun, peut également devenir nom propre.

 Naute (marin, matelot), batelier (en Gaule), dont le regroupement constitue une confrérie de Nautes : Nautes de Lutèce, Pilier des Nautes
 Naute, rivière française, affluent de la Creuse

Homonymie